Mesocriconema är ett släkte av rundmaskar. Mesocriconema ingår i familjen Criconematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Mesocriconema